Никола́й Васи́льевич Кали́нин:
 Калинин, Николай Васильевич (1897—1970) — советский генерал-майор.
 Калинин, Николай Васильевич (1937—2008) — советский генерал-полковник.